59-я параллель северной широты — широта, соответствующая 59 градусам к северу от экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 18 часов, 30 минут в течение летнего солнцестояния и 6 часов, 11 минут во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 59-я параллель северной широты проходит через:

 {| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67 %;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Скагеррак
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Валер
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Балтийское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Хийумаа
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Балтийское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Рыбинское водохранилище
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Завьялова
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Камчатка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Карагинский
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия Альберта Саскачеван Манитоба
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов залив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Нунавут Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Унгава
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Шотландия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

См. также 
 58-я параллель северной широты
 60-я параллель северной широты

Примечания 

Широта